Кампонгчнанг () — город в центральной части Камбоджи. Административный центр провинции Кампонгчнанг.

География 
Абсолютная высота — 16 метров над уровнем моря. Расположен к западу от реки Тонлесап и к юго-востоку от озера Тонлесап.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 44 986 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Речной порт. Связан автомобильной и железной дорогами со столицей страны, городом Пномпень.

Экономика 
Экономика основана на сельском хозяйстве, основным продуктом которого является рис. Многие жители окрестных районов живут в плавучих рыболовецких деревнях.

Примечания 

Города Камбоджи